Die Baureihe 230 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 von 1968 bis 1975 die Diesellokomotive der DB-Baureihe 230, Krauss-Maffei ML 3000 C’C’, vormals DB-Baureihe V 300 der Deutschen Bundesbahn. Die Maschine war ein Umbau aus der Krauss-Maffei ML 2200 C’C’ 
 von 1988 bis 1991 die Elektrolokomotiven der DR-Baureihe 230, spätere DB-Baureihe 180
 von 1992 bis 1994 die Diesellokomotiven der DR/DB-Baureihe 230, vormals DR-Baureihe 130